Hemligheten kan syfta på:

 Hemligheten (1990) – en svensk film från 1990
 Hemligheten (2005) – en svensk skräckfilm från 2005
 Hemligheten (dokumentär) – en svensk dokumentärfilm från 2009 om skådespelaren Carl-Ivar Nilsson
 Hemligheten (opera) – en komisk opera i tre akter med musik av Bedřich Smetana och libretto av Eliška Krásnohorská
 Hemligheten (seriealbum) – ett seriealbum om pälsjägaren Buddy Longway
 Wallander – Hemligheten – en svensk film från 2006